Сен-Ген, Сен-Ґен () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 95 км на захід від Ренна, 36 км на південь від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2017 року Сен-Ген і Мюр-де-Бретань було об'єднано в новий муніципалітет Герледан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 199 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 458,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ген на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ген на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор